Наррагансетт ():

 Наррагансетт (Род-Айленд) — город в штате Род-Айленд
 Наррагансетт (залив)
 Наррагансетт (племя)
 Narragansett Brewing Company